The Way It Is – album dei Bruce Hornsby and the Range del 1986
The Way It Is – singolo dei Bruce Hornsby and the Range del 1986
The Way It Is – album di Glenn Hughes del 1999
The Way It Is – album di Keyshia Cole del 2005
The Way It Is – album di Snowy White del 2005